77-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 17 апреля 2013 года в рамках Мирового тура UCI 2013.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт